Milá může znamenat:

 jiný výraz pro milovanou bytost – milenka
 Milá (Bečov) – část obce Bečov v okrese Most
 Milá (České středohoří) – vrch v katastru osady Milá v okrese Most
 Milá (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na vrchu Milá v katastru osad Milá a Odolice v okrese Most